Gaskin steht für:

 Gaskin (Band), britische Heavy-Metal-Band

Gaskin ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Gaskin (* 1985), irischer Squashspieler
 Barbara Gaskin (* 1950), englische Sängerin
 Catherine Gaskin (1929–2009), irische Schriftstellerin
 Hannibal Gaskin (* 1997), guyanischer Schwimmer
 Ina May Gaskin (* 1940), US-amerikanische Hebamme
 Leonard Gaskin (1920–2009), US-amerikanischer Jazzbassist
 Myles Gaskin (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stephen Gaskin († 2014), US-amerikanischer Hippie und Kommunarde
 Victor Gaskin (1934–2012), US-amerikanischer Jazzbassist